Hermann von Konstanz steht für folgende Bischöfe von Konstanz:

 Hermann von Arbon († 1165)
 Hermann von Friedingen († 1189)
 Hermann III. von Breitenlandenberg (1410–1474)